Afzelia är ett släkte av ärtväxter. Afzelia ingår i familjen ärtväxter.

Namnet kommer av den svenske botanisten Adam Afzelius (1750-1837). Afzelian har ett hårt trä, så kallat järnträ, som används mycket till möbler och inrtedning.

Kladogram delvis baserat på Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Afzelia (Fabaceae)